Изабелла (Изабел или Елизавета) Браганса может означать:

 Изабелла де Барселуш (1414—1476)
 Изабел Браганса, герцогиня Гимарайнш (1514—1576)
 Изабелла Луиза, принцесса де Бейра (1668—1690)
 Мария Изабелла Браганса (1797—1818)
 Изабелла Мария Браганса (1801—1876)
 Изабел Браганса (1846—1921)
 Изабел, герцогиня Браганса (род. 1966)

См. также 
 Изабелла Португальская